Клаусура 2010 () — вторая половина 76-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте espnfc.us 
 Клаусура 2010 на rsssf.com 

2010
Парагвай
2010 год в Парагвае